Никола́й Перцо́в:
 Перцов, Николай Андреевич (1924—1987) — советский биолог.
 Перцов, Николай Валериевич (1934—2003) — советский и украинский учёный-химик.
 Перцов, Николай Викторович (род. 1944) — советский и российский лингвист, литературовед.